153-й главный испытательный орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени центр испытаний и управления космическими средствами имени Г. С. Титова (войсковая часть 32103) — находящийся в составе Космических войск ВКС России центр управления полётами, из которого осуществляется управление космическими аппаратами военного и гражданского назначения (кроме пилотируемых). Расположен в городе Краснознаменск Московской области.

История 
8 мая 1957 года в связи с подготовкой к запуску первого советского спутника в соответствии с директивой Генерального штаба ВС СССР началось создание Центра по руководству и координации работ комплекса измерительных средств, средств связи, службы единого времени и 13 отдельных контрольно-измерительных пунктов, которые совместно образовали Командно-измерительный комплекс: Тюра-Там (КИП-1), Макат (КИП-2), Сары-Шаган (КИП-3) в Казахстане; Енисейск (КИП-4), Искуп (КИП-5) в Красноярском крае; Елизово (КИП-6), Ключи (КИП-7) на Камчатке; Гижига (КИП-8) под Магаданом; Красное Село (КИП-9) под Ленинградом; Симферополь (КИП-10) в Крыму; Сартычалы (КИП-11) в Грузии; Новосибирск (КИП-12); Улан-Удэ (КИП-13). 

12 июля 1957 года в соответствии с директивой начальника Главного штаба Сухопутных войск местом дислокации центра был определён НИИ-4 в посёлке Болшево Московской области. 

4 октября 1957 года центр начал осуществлять контроль полёта первого искусственного спутника Земли. Приказом Министра обороны СССР от 3 августа 1960 года № 105 дата 4 октября определена как годовщина образования Центра.

12 апреля 1961 года Центр осуществлял управление полётом первого в мире обитаемого космического корабля «Восток» с космонавтом Ю. А. Гагариным.

В 1967 году директивой Главнокомандующего РВСН центр был передислоцирован из Москвы в посёлок Голицыно-2 (ныне г. Краснознаменск) Московской области. 

25 августа 1977 года указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в деле освоения специальной техники, укрепления обороны страны и высокие показатели в боевой и политической подготовке Центр контрольно-измерительного комплекса искусственных спутников Земли и космических объектов был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
 
В январе 1982 года Центр контрольно-измерительного комплекса искусственных спутников Земли и космических объектов был переименован в Главный научно-исследовательский испытательный центр космических средств Министерства обороны СССР. 

10 декабря 1982 года указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в укреплении обороны страны, освоении и эксплуатации новых образцов специальной техники Главный научно-исследовательский испытательный центр космических средств был награждён орденом Октябрьской Революции.
 
11 мая 1990 года Главный научно-исследовательский испытательный центр космических средств Министерства обороны СССР был переименован в Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами Министерства обороны СССР.

С 7 мая 1992 года входил в состав Военно-космических сил.

С ноября 1997 года  передан в подчинение РВСН.

С 14 апреля 2001 года входит в состав Космических войск. 

14 августа 2001 года Указом Президента Российской Федерации № 1044 Главному испытательному центру испытаний и управления космическими средствами за достигнутые успехи в деле освоения космоса, высокий уровень специальной подготовки личного состава и в целях увековечения памяти второго космонавта планеты Героя Советского Союза генерал-полковника Г. С. Титова было присвоено почётное наименование «имени Г. С. Титова».

Состав 
 Управление ГИКЦ;
 Научно-испытательное управление (НИУ);
 три испытательных центра (ИЦ), два из которых предназначены для управления и проведения лётных испытаний космических систем и комплексов в зависимости от их предназначения, а также баллистический центр, который решает задачи обработки телеметрической информации, поступающей с космических аппаратов, ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет; 
 части управления КА (ОКИК, ОИП). 

Основу спутниковой системы связи ГИКЦ составляет система спутниковой связи «Приморка».

Ежесуточно в ГИКЦ на посты заступают около 900 офицеров, солдат и специалистов из числа гражданского персонала.

Руководители 
 генерал-майор Витрук А. А. (1957—1959);
 генерал-майор Карась А. Г. (1959—1965);
 генерал-майор Спица И. И. (1965—1971);
 генерал-майор Стаценко И. Д. (1971—1976);
 генерал-лейтенант Шлыков Н. Ф. (1976—1988);
 генерал-лейтенант Иванов В. Н. (1988—1992);
 генерал-лейтенант Западинский А. Б. (1992—2002);
 генерал-лейтенант Колесников Н. П. (2002—2007);
 генерал-лейтенант Головко А. В. (2007—2011);
генерал-майор Майданович О.В. (06.2011 - 10.2011)
 генерал-майор Ильин А. В. (2011—2015);
 генерал-майор Марчук С. И. (с 2015).

Галерея

Антенны Отдельного командно-измерительного комплекса

См. также 
 Центр управления полётом

Примечания

Ссылки 

 Командно-измерительный комплекс
 Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами имени Г.С. Титова (ГИЦ ИУ КС)
 Имени Германа Титова
 Главному испытательному космическому центру имени Германа Титова — 60 лет (2017)
 Винокуров Р. Им по плечу задачи вселенского масштаба. // Красная звезда. — 2021, 4 октября. — С.1, 3.

Здания и сооружения, построенные в 1957 году в России
Космические войска России
Центры управления полётами космических аппаратов
Командно-измерительный комплекс
Воинские формирования Западного военного округа
Объекты, названные в честь Германа Титова